Меса дел Кобре има више значења:

 Меса дел Кобре (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса дел Кобре (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику